Kornelius Burgund
 Burgundia (region winiarski)

Zobacz też